Hästtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Hästtjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun,

Värmland 
Hästtjärnarna, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Hästtjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Hästtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (8,67 ha)
Hästtjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Hästtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (7,8 ha)

Dalarna 
Hästtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Hästtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Nedre Hästtjärnen, sjö i Gagnefs kommun, 
Övre Hästtjärnen, sjö i Gagnefs kommun, 
Hästtjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Hästtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Hästtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Hästtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, vid Sälens by), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Hästtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Hästtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 664957-148629), sjö i Smedjebackens kommun,  (2 ha)
Hästtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 666522-149087), sjö i Smedjebackens kommun, 
Hästtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Hästtjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Hästtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Norra Hästtjärnen, sjö i Ljusdals kommun,

Jämtland 
Hästtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,74 ha)
Lill-Hästtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (5,45 ha)
Stor-Hästtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Hästtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Hästtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,6 ha)

Medelpad 
Hästtjärnen (Holms socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,15 ha)
Hästtjärnen (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,

Ångermanland 
Hästtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Hästtjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner,

Västerbotten 
Hästtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Hästtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hästtjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723047-175043), sjö i Skellefteå kommun, 
Hästtjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723901-175381), sjö i Skellefteå kommun, 
Hästtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,

Lappland 
Hästtjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (11,8 ha)
Hästtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,38 ha)
Hästtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728435-170076), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,77 ha)
Hästtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732980-166887), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Hästtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 714278-153302), sjö i Dorotea kommun, 
Hästtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 714297-153282), sjö i Dorotea kommun, 
Hästtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 714314-153357), sjö i Dorotea kommun, 
Hästtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 736648-169605), sjö i Jokkmokks kommun, 
Hästtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 736704-169627), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,98 ha)
Hästtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Hästtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Hästtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728991-155301), sjö i Sorsele kommun, 
Hästtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729200-152545), sjö i Sorsele kommun,  (6,85 ha)
Hästtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729462-155444), sjö i Sorsele kommun, 
Hästtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,05 ha)

Se även 
Hästetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn